Miejscowości w USA:
 Gruver – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Emmet
 Gruver – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hansford